Zwergkaninchen bezeichnet:

 Zwergkaninchen (Art), eine nordamerikanische Kaninchenart (Brachylagus idahoensis)  
 Zwergkaninchen (Hauskaninchen), einige kleinwüchsige Zuchtformen des Hauskaninchens